Le nom Alawiyya peut faire référence :
 aux Alaouites, groupe ethnique et religieux établi au nord-ouest de la Syrie ;
 à la confrérie soufie fondée en Algérie par le cheikh Ahmad al-Alawi.

Monde arabo-musulman